Moszczenica, comune del Voivodato di Łódź
Moszczenica, comune del Voivodato della Piccola Polonia